Singapour est divisé en cinq régions par l' (URA).

Notes et références 

Subdivision à Singapour